Blaga, falu Bákó megyében
 Blaga, falu Iași megyáben
 Blaga, román családnév
 4891 Blaga